Пирами́да Ка́рлсруэ — каменная усыпальница пирамидальной формы, расположенная на Рыночной площади () города Карлсруэ. Является символом города. Пирамида была возведена из песчаника в 1823 г. архитектором Фридрихом Вайнбреннером над гробницей маркграфа Карла III Вильгельма. Ранее останки маркграфа покоились в Церкви Конкордии, стоявшей на этом месте и снесённой в 1807 г. После сноса церкви на несколько лет, необходимых для возведения новой усыпальницы, над гробницей была сооружена временная деревянная пирамида.

В 1940 г. права собственности на пирамиду перешли от дома баденских великих герцогов к городским властям. Но и сейчас вход в пирамиду возможен только с разрешения потомков маркграфа.

Эпитафия на пирамиде гласит:

Внутри пирамиды также находится каменная плита, на которой вырезана карта города.

Примечания

Литература 
 

Памятники Германии
Пирамиды Германии
Достопримечательности Карлсруэ
Здания и сооружения Карлсруэ
Культура Карлсруэ
Египтизирующий стиль